Бйорн Гласнер (* 1973) — німецький професійний велосипедист.
 Йоганн Гласнер (1889—1939) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, генерал-майор вермахту.
 Маттіас Гласнер (* 1965) — німецький кінорежисер.
 Олівер Гласнер (* 1974) — австрійський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Дворазовий володар Кубка Австрії.
 Себастіан Гласнер (* 1985) — німецький футболіст, нападник.
німецькі прізвища